Dollheiser ist der Familienname von:

 Hans-Jürgen Dollheiser (1928–1995), deutscher Hockeyspieler, Bruder von Hugo
 Hugo Dollheiser (1927–2017), deutscher Hockeyspieler, Bruder von Hans-Jürgen